Iouriev, (en russe Юрьев), et aussi transcrit Youriev, Yuriev ou Yuryev, est un nom russe dérivé du prénom Georges (). Il peut désigner :

Toponymes 
Iouriev-Polski, une ville de l'oblast de Vladimir, en Russie ;
Iouriev-Povoljski, l'ancien nom de Iourievets, dans l'oblast d'Ivanovo, en Russie ;
Iouriev, le nom russe de Tartu, en Estonie ;
Iouriev, l'ancien nom de Bila Tserkva en Ukraine.